Striatura är ett släkte av snäckor. Striatura ingår i familjen Zonitidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Striatura